Громико — білоруське та українське прізвище.

Відомі носії 
 Громико Анатолій Андрійович (1932—2017) — російський дипломат та науковець, син Андрія Громико.
 Громико Андрій Андрійович (1909—1989) — радянський політичний та державний діяч, один з керівників зовнішньої політики СРСР.
 Громико Віктор Олександрович (1923-2019) — народний художник Білорусі, почесний член Національної академії наук Білорусі (з 2000 року).
 Громико Ольга Миколаївна (нар. 1978) — письменниця.
 Громико Михайло Олександрович (1885—1969) — письменник, науковець та педагог.

Білоруські прізвища
Українські прізвища